Санта Викторија има више значења:

 Санта Викторија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Викторија (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Викторија (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Викторија (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Викторија (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику